Bodennetz steht für:

 eine Vorrichtung zum Vogelfang
 ein spezielles Fischernetz, siehe Bodennetz (Fischerei)